Михаи́л Комни́н () — имя нескольких византийских государственных деятелей: Михаил Великий Комнин (1285 — после 1355) — император Трапезунда (1341, 1344—1349)